Первый дивизион 1963/1964 — 61-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался в сентябре 1963 года и закончился в мае 1964 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1963/1964
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1963 году
Спорт в Бельгии в 1964 году